De ẞ, een letter uit het Duitse alfabet
Ringel-S (band), een Belgische electroclash-band